Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Brisbane.

Faits marquants 
 L'Australien Lleyton Hewitt remporte le tournoi en simple pour la première fois face à Roger Federer en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Suisse en 27 confrontations.
 En double, la paire Mariusz Fyrstenberg - Daniel Nestor s'impose en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour le Polonais et du  pour le Canadien, alors que les Colombiens s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale, sans jamais s'être imposé.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2014
Tennis en Australie en 2013
Tennis en Australie en 2014
Tennis en décembre 2013
Tennis en janvier 2014